Джокич (, , ) — південнослов'янське прізвище.

Відомі носії 
 Ана Джокич ( 9 лютого 1979) — чорногорська гандболістка, олімпійська медалістка.
 Момчило Джокич ( 27 лютого 1911 —  21 квітня 1983) — югославський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Філіп Джокич ( 3 вересня 1950) — канадський скрипаль, диригент, музичний педагог.
 Ядранка Джокич ( 14 січня 1981) — хорватська акторка.
 Ясна Джокич ( 1956) — сербська співачка.